Sawin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 dans le powiat de Chełm
 Sawin, une gmina rurale
 Sawin, un village et chef-lieu de la gmina de même nom